Automobile Construction steht für:

 Automobile Construction Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Automobile Construction and Engineering Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller